La maxille désigne :
 une des pièces buccales de l'insecte
 la mandibule inférieure d'un oiseau, partie inférieure du bec, et recouverte de rhinothèque.

Homonymie en zoologie